21-й выпуск Классики Гамбурга  — шоссейной однодневной велогонки по окрестностям немецкого города Гамбурга прошедшая в рамках Мирового тура UCI 2016 21 августа 2016 года. Прошлогодний победитель, немецкий спринтер Андре Грайпель из команды , в этом году сумел финишировать только лишь десятым, а победу на этапе Мирового Тура в Германии одержал австралиец Калеб Эван из команды .

Команды 
На старт вышли 18 команд, обладающих лицензией UCI ProTeam, а также 4 команды UCI Professional Continental Team по уайлд-кард:

Итоги

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
  

Спорт в Германии в 2016 году
Август 2016 года